Brandi Carlile
Carlile (Oklahoma)

Desambiguação